Danovis Banguero – calciatore colombiano, difensore
 Duván Esteban Zapata Banguero – calciatore colombiano, attaccante
 Felipe Banguero – calciatore colombiano, difensore
 Jorge Banguero – calciatore colombiano, difensore